Стоян Атанасов може да се отнася до:
 Стоян Атанасов Зимбилев (1860 – 1912), български духовник и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Стоян Атанасов Бъчваров (1879 – 1903), българскиреволюционер, щипски войвода на Върховния македоно-одрински комитет
 Стоян Атанасов (книгоиздател) (1881 – 1964), български книгоиздател
 Стоян Атанасов (преводач) (р. 1946), български преводач и професор в Софийския университет